B (letter) is de tweede letter van het moderne Latijns alfabet. De letter kan verwijzen naar:

In de biologie
 Bloedgroep B

In de scheikunde en materiaalkunde
 b, aanduiding voor molaliteit (hiervoor wordt ook wel de m gebruikt)
 B, het chemisch element boor
 B, aanduiding voor de potloodhardheid (eigenlijk zachtheid) van een potlood (B, 1B, 2B t/m 9B, 9B is het zachtst)

In de economie
 b, in koersnoteringen een aanduiding voor bieden
 B-status, als beoordeling (obligatierating) van banken en financiële instellingen

In de heraldiek
 B of b, aanduiding voor de kleur blauw

In de informatica
 b, symbool van bit
 B, symbool van byte
 B, een programmeertaal (de voorloper van de bekendere taal C)
 <b>, in HTML de code om het begin van vet weergegeven tekst aan te geven (<Engels: bold); wordt afgesloten met </b>
 B, de aanduiding voor 11 in het hexadecimale talstelsel 

In de muziek
 B (muziek), een toon in de muziek
 B, in Duitsland een aanduiding voor de toon Bes in de muziek
 B-majeur, een akkoord en toonsoort in de muziek
 b-mineur, een akkoord en toonsoort in de muziek
 B-kant, de achterkant van een grammofoonplaat
 B, afkorting van basso of bassus
 B, code voor het cijfer 1 in de kleurcodering in de Nederlandse bibliotheek

In de natuurkunde
 b, aanduiding voor impulsmoment
 b, symbool voor barn
 , aanduiding voor magnetische fluxdichtheid
 B, symbool voor bel; zie Decibel (eenheid)
 b, coëfficiënt (covolume) in de Van der Waalsvergelijking
 B, symbool voor de grootheid susceptantie
 b, constante van Wien

In het openbaar vervoer
 type B, naam van de 5300-serie (metrostellen) van de Rotterdamse metro
 B, aanduiding voor de 2e klasse in een trein

In de wiskunde
 b, symbool voor de tweede van de bekende grootheden
 b, aanduiding voor de breedte van een object

Overig
 B, als afkorting voor bulb op een fotocamera
 B, de landcode op motorvoertuigen uit België
 B, kwaliteitsaanduiding voor tweede keus (B-kwaliteit, B-film, B-locatie)
 B, afkorting van Beatus of Beata (Zalige)
 B-status, als status van een Nederlandse omroep
 B-status, als status van een vluchteling
 B (afkorting van bèta), aanduiding voor de afstudeerrichting met een vakkenpakket met de nadruk op de exacte wetenschappen op het vwo en zijn voorlopers
 B (schip uit 1929), een Nederlandse mijnenveger van de A-klasse
 B, een cupmaat van een beha
 B, aanduiding voor de loper (Bishop) in Engelse notatie van schaakpartijen
 B, in de Bijbelwetenschap een aanduiding voor de Codex Vaticanus